Societat Alemanya de Recerca Marina (del seu nom en alemany Deutsche Gesellschaft für Meeresforschung), societat científica d'oceanografia d'Alemanya
 Societat Alemanya per a la Ciència i la Conservació dels Molins (del seu nom en alemany Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde), organització paraigua d'empreses i associacions relacionades amb els molins d'Alemanya
 Deutsche Grammophon, discogràfica especialitzada en música clàssica d'Alemanya
 Discipline Global Mobile, discogràfica especialitzada en rock progressiu del Regne Unit
 DGM (banda) (de l'acrònim de Diego-Gianfranco-Maurizio), grup musical de power metal d'Itàlia
 D.Gray-man, obra de manga editada originàriament al Japó
 Model generatiu profund (del seu nom en anglès Deep Generative Model), model estadístic variant del model generatiu